Arnaud († 864) est un duc de Vasconie en 864. Il est fils d'Émenon, comte de Poitiers, puis de Périgueux et d'Angoulême, et de Sancie de Vasconie.

Biographie 
Né vers 830, on ne sait où il se rend en 839 quand son père est déposé du comté de Poitiers. Peut-être suivit-il son père à Angoulême, auprès de son oncle Turpion. Émenon est ensuite nommé comte de Périgueux en 845, puis succède à son frère Turpion en 863. La même année, le roi Charles le Chauve nomme Arnaud comme comte de Bordeaux

La Translatio Reliquiarum Sanctæ Faustæ mentionne qu'en 864, Arnaud succède à son oncle Sanche Mitarra comme duc de Vasconie. Il combat les Vikings, mais meurt alors qu'il avait décidé de se retirer au monastère de Solignac, dans le Limousin.

Arbre généalogique

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des comtes et ducs de Gascogne
 Émenon de Poitiers

Liens externes

Bibliographie 
 .
 .

Guilhemide
Duc de Gascogne
Décès en 864
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse du duché de Vasconie